The Invader (1935), een film uit 1935
 The Invader (1997), een film uit 1997
 The Invader (2011), een Belgische film uit 2011 (ook wel L'envahisseur)